Сен-Капре — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Сен-Капре — коммуна во Франции, в департаменте Жер.
 Сен-Капре — коммуна во Франции, в департаменте Ло.
 Сен-Капре — коммуна во Франции, в департаменте Шер.